Southampton – miasto w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 City of Southampton – dystrykt (unitary authority) hrabstwa Hampshire (Anglia)
 Southampton – wyspa w Kanadzie

Miejscowości w USA:
 Southampton – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 Southampton – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 Southampton – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
Gminy w USA:
 Southampton (ang. Southampton Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 Southampton (ang. Southampton Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Burlington
 Southampton (ang. Southampton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 Southampton (ang. Southampton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bedford
 Southampton (ang. Southampton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cumberland
 Southampton (ang. Southampton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Franklin
 Southampton (ang. Southampton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Somerset
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Southampton (ang. Southampton County) – w stanie Wirginia

Parafie na Bermudach:
 Southampton – parafia administracyjna na Bermudach